Kosatka – rodzaj roślin z rodziny kosatkowatych
 Kosatka kielichowa

Dwie miejscowości w Polsce, w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice:
 Kosatka – wieś
 Kosatka – osada